Ulla Andersson kan syfta på:

 Ulla Andersson (1923–2018), en svensk sångerska, se Ulla Sallert
 Ulla Andersson (musiker) (född 1928), en svensk sångerska
 Ulla Andersson (född 1946), en svensk fotomodell, se Ulla Jones
 Ulla Andersson (politiker) (1963), en svensk vänsterpartistisk politiker, riksdagsledamot